Synchronicity ("sincronicità" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Synchronicity – film del 2015 diretto da Jacob Gentry
 Synchronicity – film del 2021 diretto da Lyndon Horsfall

Musica 
 Synchronicity – album dei Police del 1983
 Synchronicity – album di Olivia del 2000
 Synchronicity – album delle Bennie K del 2004